Bonconseil of Station Sainte-Foy, een skidorp in het skigebied Sainte-Foy-Tarentaise
 Sainte-Foy-Tarentaise (skigebied), een skigebied in de gelijknamige Franse gemeente